Lane County je název dvou okresů ve Spojených státech amerických:
 Lane County (Kansas) – okres státu Kansas
 Lane County (Oregon) – okres státu Oregon